Зі́рка —  село в Україні, у Миргородському районі Полтавської області. Населення становить 20 осіб. Орган місцевого самоврядування — Гирявоісковецька сільська рада.

Географія 
Село Зірка примикає до села Червона Балка, на відстані 1 км від села Веселе. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою

Посилання 
 Погода в селі Зірка 

Села Полтавської області
Населені пункти Миргородського району